Храпач Григорій Якович (1924—2013) — поет, прозаїк.
 Храпач Дмитро Олександрович — полковник Збройних сил України. Командир 27-ї реактивної артилерійської бригади (з 2019).